Первый дивизион 1908/1909 — 14-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 октября 1908 года и закончился 23 мая 1909 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1908/1909
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1908 году
1909 год в Бельгии